В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Argentine Open 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Франсуаза Дюрр і Валері зігенфусс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лора Дюпонт і Регіна Маршикова 1-6, 6-4, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

WTA Argentine Open